Juckstein ist ein Ortsname. Er betrifft

 Kraineje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk der russischen Oblast Kaliningrad, bis 1947 Juckstein im Kreis Tilsit-Ragnit, Kirchspiel Groß Lenkeningken
 Juckstein, bis 1928 Landgemeinde im Kreis Tilsit-Ragnit, Kirchspiel Kraupischken